Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2019 () состоялся с 19 по 24 марта 2019 года в городе Фредериктон (провинция Нью-Брансуик). Чемпионат проводился в 7-й раз.

Команда-победитель чемпионата получала право представлять Канаду как её смешанная парная сборная («Команда Канады», ) на чемпионате мира 2019.

В чемпионате участвовали 32 команды.

Победителями чемпионата (во 2-й раз в своей истории) стала команда Джоселин Петерман / Бретт Галлант, победившая в финале команду Nancy Martin / Тайрел Гриффит. Бронзовые медали завоевали проигравшие в полуфиналах команды Лора Уокер / Кирк Майерс и Кадриана Сагайдак / Колтон Лотт.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе () команды разбиваются на 4 группы по 8 команд и играют по круговой системе в один круг. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф. На этапе плей-офф, проводимом по олимпийской системе, в первом «раунде 12 команд» () встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места. Победители «раунда 12 команд» выходят в четвертьфиналы, где встречаются с командами, занявшими в группах 1-е место. Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 
В чемпионате участвовали следующие команды:

Чемпионы провинций и территорий

Остальные команды

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф напрямую в четвертьфиналы
 Проходят в плей-офф в «раунд 12 команд» (1/8 финала)
 «W» — техническая победа; «L» — техническое поражение за неявку на матч

Плей-офф 

Раунд 12-ти команд. 23 марта, 14:00

Четвертьфиналы. 23 марта, 19:00

Полуфиналы. 24 марта, 10:00

Финал. 24 марта, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2019

Спорт в Канаде в 2019 году
Спортивные соревнования во Фредериктоне
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных пар
Март 2019 года